Talhof ist der Name folgender Orte:

Deutschland:
 Talhof (Beuron), Wohnplatz der Gemeinde Beuron, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Talhof (Boxberg), Wohnplatz auf der Gemarkung des Stadtteils Unterschüpf, Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Talhof (Gilching), Einöde der Gemeinde Gilching, Landkreis Starnberg, Bayern
 Talhof (Katzenelnbogen), Wohnplatz der Stadt Katzenelnbogen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Talhof (Leutkirch im Allgäu), Einzelhof im Stadtteil Wuchzenhofen von Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Talhof (Ochsenhausen), Wohnplatz der Gemeinde Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Talhof (Ohmden), Wohnplatz der Gemeinde Ohmden, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Österreich:
 Talhof (Gemeinde Breitenstein), Ortsteil von Breitenstein, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Thalhof